Mnichov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mnichov (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Mnichov (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Mnichov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar